Bob Rogers est un nom pouvant désigne

 (1921-2000), chef de la force aérienne sud-africaine
 (1923-1995), joueur américain de bobsleigh
 (né en 1926), disc jockey australien
, designer américain
 (1934-2017), rameur olympique américain

Voir aussi

Rogers, Bob